Села:
 Красівка — Житомирська область, Бердичівський район
 Красівка — Тернопільська область, Тернопільський район
 Красівка — Хмельницька область, Красилівський район

Транспорт:
 Красовка (Красівка) — зупинний пункт Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці